Dvorska vas je lahko:

 Dvorska vas, naselje v občini Radovljica
 Dvorska vas, naselje v občini Velike Lašče

Naselja v Sloveniji